Pantserjuffers (familie), de familie Lestidae, een familie van libellen
Pantserjuffers (geslacht), het geslacht Lestes, een familie van libellen